Конвой №3114 — японський конвой часів Другої світової війни, проведення якого відбувалось у листопаді 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

До складу конвою увійшли транспорти «Кембу-Мару» («Татебе-Мару») та «Дайдо-Мару», тоді як охорону забезпечував кайбокан (фрегат) «Мікура». 

Загін вийшов із порту 14 листопада 1943-го. Його маршрут пролягав через кілька традиційних районів патрулювання американських підводних човнів, які зазвичай діяли поблизу східного узбережжя Японського архіпелагу, біля островів Огасавара, Маріанських островів і на підходах до Труку. Втім, проходження конвою №3114 відбулось успішно і 27 листопада він без втрат досягнув Трука.

Примітки 

3114